Первома́йский  — посёлок городского типа в Первомайском районе Тамбовской области России. Административный центр района.

Образует одноимённое муниципальное образование Первомайский поссовет со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Население —  чел. ().

Расположен в северо-западной части области в 92 км к северо-западу от Тамбова, в 350 км к юго-востоку от Москвы рядом с автодорогой . станция Богоявленск Юго-Восточной железной дороги (на линии Рязань — Мичуринск, Раненбург (Чаплыгин) — Челновая (Сосновка).

История 
Населённый пункт впервые упоминается в 1831 году. Посёлок возник как деревня Харче́вня по обе стороны Астраханского тракта.

В 1866 году здесь была открыта железнодорожная станция Богоявленск на линии Ряжск — Козлов (Мичуринск). При ней стало расти село Ново-Богоявле́нские выселки.

В 1888 году была построена церковь Пресвятой Богородицы (сохранилась поныне).

В 1958 году село Ново-Богоявленские Выселки переименовали в посёлок Первомайский. Ранее, 11 ноября 1937 года, Сеславинский район, где находилось Богоявленское, стал Первомайским.

В 1959 году Первомайский стал посёлком городского типа.

Население

Экономика 
Сельхозпредприятия, завод химического машиностроения ОАО «Первомайскхиммаш» (в прошлом градообразующий), мясоптицекомбинат «Первомайский», КС Первомайская Моршанское ЛПУМГ и пр.

Достопримечательности 
 Памятники погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

Источники

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Тамбовской области
Населённые пункты Первомайского района (Тамбовская область)
Районные центры Тамбовской области
Муниципальные образования Первомайского района Тамбовской области
Городские поселения Тамбовской области